Il doppio  del Fifth Third Bank Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Kevin Anderson e Ryler DeHeart erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Raven Klaasen e Izak van der Merwe hanno battuto in finale Kaden Hensel e Adam Hubble 5–7, 6–4, [10–6].

Teste di serie 

 Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (semifinali)
 Kaden Hensel /  Adam Hubble (finale)

 Frederik Nielsen /  Joseph Sirianni (quarti di finale) 
 Pierre-Ludovic Duclos /  Nicholas Monroe (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Fifth Third Bank Tennis Championships 2010